Gerhard Helbig ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Helbig (Fußballspieler) (* 1925), deutscher Fußballspieler und -funktionär
 Gerhard Helbig (Sprachwissenschaftler) (1929–2008), deutscher Germanist